48-й чемпионат СССР по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с января по апрель 1986 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 27-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла команда ЦСКА.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном команды провели однокруговой турнир по туровой системе. Лучшие 6 команд вышли в финальный этап и играли в два круга также по туровой системе. Учитывались очки, набранные командами на предварительном этапе. По такой же системе итоговые 7—12-е места разыграла худшая шестёрка по итогам предварительной стадии. Худшая команда покидает высшую лигу. Команда, занявшая 11-е место, проводит переходные матчи со 2-й командой 1-й лиги.

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный этап

За 7—12 места 

«Калев» покидает высшую лигу. Его меняет победитель турнира 1-й лиги киевский «Локомотив».

В переходных матчах новосибирский «Север» победил одесский «Политехник» и получил путёвку в высшую лигу.

1-я лига  
 1. «Локомотив» Киев
 2. «Север» Новосибирск
 3. «Звезда» Минск
 4. МВТУ Москва
 5. «Динамо» Ворошиловград
 6. «Динамо» Ленинград
 7. «Кристалл» Воронеж
 8. «Шахтёр» Донецк
 9. СКА Киев
 10. «Мшенебели» Тбилиси
 11. «Звезда» Баку
 12. «Кристалл» Саратов
 13. СКА Кишинёв
 14. «Жалын» Джамбул
 15. «Фили» Москва
 16. «ДСК» Фрунзе

Призёры 
 ЦСКА: Владимир Алекно, Ярослав Антонов, Константин Бурякин, Александр Гордиенко, Геннадий Иваненко, Андрей Кузнецов, Валерий Лосев, Юрий Маричев, Юрий Панченко, Сергей Прокопьев, Игорь Рунов, Александр Савин, Юрий Сапега, Александр Чёрный. Тренер — Юрий Чесноков.

 «Радиотехник» (Рига): Сергей Антипин, Александр Белевич, В. Бондарь, Сергей Буча, Раймонд Вилде, Юрис Грантиньш, Борис Колчин, А. Озолиньш, Ю. Павильч, Александр Рябов, Павел Селиванов, Р. Эглитис. Тренер — Геннадий Паршин.

 «Динамо» (Московская область): А. Горбунов, А. Дива, Александр Иванов, С. Иванов, Евгений Красильников, Владимир Кулешов, С.Молчанов, В. Сяков, П. Цибизов, Александр Чачин, Сергей Чижов, Владимир Шкурихин. Тренер — Виктор Радин.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди мужчин
1986 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1986 году
Чемпионаты СССР в 1985 году
1985 год в волейболе